La course by Le Tour de France 2016 var den tredje udgave af La course by Le Tour de France, et endags cykelløb for kvinder, der blev afholdt i Frankrig den 24. juli 2016. Løbet blev holdt samme dag som mændenes sidste etape i Tour de France 2016, bare tidligere på dagen. Løbet blev organiseret af ASO og var en del af UCI Women's World Tour. Løbet blev vundet af Chloe Hosking fra .

Deltagende hold

Resultater

Referencer 

2016
Cykelløb i 2016